Лон Стінер (1903—1985), американський футболіст і тренер.
 Карл Стінер, Карл Вейд Стінер (;  7 вересня 1936, Ла-Фоллетт, округ Кемпбелл, Теннессі) — американський воєначальник, генерал армії США (1990).